Papyrus Leipzig steht für:

 Papyrus Leipzig 39, Fragment einer Papyrusrolle aus dem 4. Jahrhundert

Siehe auch:
 Papyrus Ebers, medizinischer Papyrus aus Ägypten in der Universitätsbibliothek Leipzig